Das Wort phönizisch bezieht sich auf
 das Volk der Phönizier
 die phönizisch-punische Sprache
 die phönizische Schrift